Србице могу бити:

 , део насеља Вотице у округу Бенешов, Чешка
 , део насеља Мохтин у округу Клатови, Чешка
 Србице (Домажлице), насељено место у округу Домажлице, Чешка
 Србице (Теплице), насељено место у округу Теплице, Чешка
 , насеље у општини Видемар, Саксонија, Немачка
 , насеље у општини Требен, Тирингија, Немачка

Види још 
 Србица (вишезначна одредница)